El Masters de Madrid 2017, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2017 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 16a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la novena en categoria femenina pertanyent als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 5 i el 14 de maig del 2017 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El tennista manacorí Rafael Nadal va estendre el seu domini sobre terra batuda amb un nou títol, aquest fou el tercer títol de la temporada, tots tres sobre aquesta superfície. Aquest va representar el 30è títol de categoria Masters, que li va permetre empatar amb Novak Đoković com a líders d'aquesta classificació, i també el cinquè títol a Madrid. La romanesa Simona Halep va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior en la tercera final que disputava a Madrid. La parella masculina formada pel polonès Łukasz Kubot i el brasiler Marcelo Melo van guanyar el segon títol de la temporada, ambdós de categoria Masters. La parella femenina formada per la taiwanesa Chan Yung-jan i la suïssa Martina Hingis també van guanyar segon títol de la temporada en els pocs mesos que portaven juntes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017